Акробат — актор в цирку, котрий займається акробатикою, стародавнім жанром циркового мистецтва, відомого зі століть Стародавнього Єгипту.
 Акробат (Adobe Acrobat) — пакет програм, котрий створили співпрацівники Adobe Systems для створення та користування електронними публікаціями в форматі PDF.
 Акробат (Acrobat) — назва популярної пісні рок-гурту U2 з диска 1991 року «Achtung Baby»
 Акробат — назва коміксу (персонаж коміксів Marvel).
 Акробати — назва рельєфу, який створив англійський скульптор (різьбяр по дереву) Алан Дурст (Alan Durst, 1883—1970)